Jorge Montoya hace referencia a varios artículos:

 Jorge Montoya Pérez: militar y teniente general retirado peruano.
 Jorge Montoya Manrique: vicealmirante y político peruano.
 Jorge Luciano Montoya: político argentino, exsenador y exdiputado nacional.

Wikipedia:Desambiguación